Lengua de buey puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa arvensis.
El nombre común de la planta Anchusa azurea.
El nombre común de la planta Anchusa officinalis.
El nombre común de la planta Anchusa undulata.
El nombre común de la planta Borago officinalis.
El nombre común de la planta Echium creticum.
El nombre común de la planta Echium plantagineum.
El nombre común de la planta Echium vulgare.
El nombre común de la planta Pentaglottis sempervirens.
El nombre común de la planta Rumex crispus.
El nombre común de la planta Rumex pulcher.
El nombre común de la planta Symphytum officinale.
La espada conocida como Cinquedea.